Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше… 
 

Нідерланди
Нідерланди 2000